Baum:
 Baum (herb szlachecki), polski herb szlachecki, nadany w zaborze austriackim
 Baum bBron

 Józef Baum 
 L. Frank Baum
 Rita Baum
 Vicki Baum
 William Baum
 Patrick Baum
 Szczepan Baum
 Wilhelm Baum
 Antoni Baum
 Otto Baum
 Samuel Baum
 Hermann Baum
 Ruth Baum
 Robert Baum (Jungk)
 Henning Baum

 Maks Baum